Agelasida är en ordning av svampdjur. Agelasida ingår i klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Agelasida 40 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Agelasida